Глю́ки
 Глюки (разг.) — галлюцинации.
 «Глюки» — американский триллер 2006 года.

См. также 
 Глюк (значения)